Neckarbrücke steht für:

 eine Brücke über den Neckar; siehe Liste der Neckarbrücken
 Neckarbrücke (Ladenburg)
 Neckarbrücke (Lauffen am Neckar)
 Neckarbrücke (Mannheim-Seckenheim)
 Neckargartacher Neckarbrücke
 Neckarbrücke (Stuttgart 21)
 Eberhardsbrücke (Tübingen)
 Neckarbrücke Wendlingen